Op safari (jeugdserie), een vtmKzoom-jeugdserie
 Op safari (sitcom), een sitcom
 Op safari (strip), het 32ste stripverhaal van Samson en Gert